Australian Open Goldfields − drugi duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2012/2013 rozegrany w Bendigo w Australii w dniach 9-15 lipca 2012 roku.

Poprzednia edycja tego turnieju odbyła się w 2011 roku. Zwycięzcą turnieju został Stuart Bingham.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: A$ 70 000
II miejsce: $ 30 000
Półfinalista: $ 20 000
Ćwierćfinalista: $ 15 000
Ostatnia 16: $ 10 000
Ostatnia 32: $ 7 500
Ostatnia 48: $ 2 000

Najwyższy break (kwalifikacje): $ 500
Najwyższy break (turniej): $ 2 500

Pula nagród: $ 435 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Bendigo 9 lipca 2012 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do turnieju odbyły się w dniach 12 – 15 czerwca 2012 roku w World Snooker Academy, Sheffield w Anglii. Wyłoniły one 16 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 Australian Goldfields Open 2011 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy 

2012
2012 w sporcie
2012 w Australii